Con el nombre de Mesorregión se conoce a unidades territoriales intermedias, entre "microrregión" y "macrorregión". El término puede referirse a:

 Mesorregiones de Brasil, una subdivisión estadística de dicho país.
 Mesorregiones de México, agrupación de gestión de los estados de dicho país.
 Mesorregión, una unidad geomorfológica.
 Mesorregión, una unidad geográfica.